Традиционная бирманская система мер находится в повседневном использовании в государстве Мьянма (также известном как Бирма). Согласно «Всемирной книге фактов» ЦРУ, Мьянма — одна из трёх стран, которые не приняли Международную систему единиц (СИ) в качестве государственной системы мер и весов. Однако в июне 2011 года в министерстве финансов Мьянмы началось обсуждение проекта реформы системы мер в государстве и плана перехода к метрической системе, используемой большинством торговых партнёров государства. В октябре 2013 года министр финансов Мьянмы заявил, что страна готовится к переходу к метрической системе.

В настоящее время большая часть бирманцев продолжает использовать только свою традиционную систему, однако на англоязычных веб-ресурсах правительства Мьянмы информация представлена в английской или метрической системах мер. К примеру, министерство строительства использует мили для описания длины дорог и квадратные футы для площадей домов, но квадратные километры для вычисления общей площади присоединённой к Янгону территории. Министерство сельского хозяйства использует акры для измерения площадей земельных участков. Министерство иностранных дел исчисляет размеры государства одновременно в километрах и милях.

Длина

Масса

Объём

Деньги

Переход к метрической системе 
В октябре 2013 года Министр финансов Мьянмы заявил, что государство готовится к переходу на Международную систему единиц (СИ).

Примечания 

Бирманский язык
Традиционные системы измерения‎
Культура Мьянмы